Суймун Вог Хёгнесен (; род. 12 июня 1976 года в Клаксвуйке, Фарерские острова) — фарерский футболист, тренер и судья, защитник и играющий тренер клуба «Ундри».

Карьера игрока 
Воспитанник клаксвуйкского футбола. Суймун дебютировал за «КИ» 9 апреля 1995 года в матче кубка Фарерских островов против клуба «ФС Воар». 14 мая того же года он провёл свою первую игру в чемпионате Фарерских островов, это была встреча с ТБ. 10 августа 1995 года состоялся его дебют в еврокубках, в матче Кубка обладателей кубков против израильского «Маккаби». Через 2 недели Суймун принял участие в ответной игре: она закончилась сенсационной победой фарерцев, а защитник отыграл всю встречу. 17 сентября 1995 года в матче фарерской премьер-лиги против клуба «ФС Воар» защитник забил свой первый гол во взрослом футболе. Всего в своём дебютном сезоне Суймун принял участие в 12 играх высшего дивизиона Фарер. Он выступал за «КИ» на протяжении 7 сезонов, сыграв в общей сложности в 78 встречах первенства архипелага.

В 2002 году Суймун перешёл из «КИ» в «ЛИФ». Там он провёл 2 сезона и сыграл в 22 матчах первого дивизиона. Покинув «ЛИФ» в конце сезона-2003, Суймун провёл год без футбола, после чего присоединился к «ФС Воар». Он отыграл 9 встреч первой лиги за эту команду, а затем вернулся в «ЛИФ». В составе «зелёных» защитник за 2 сезона принял участие в 19 матчах. В конце сезона-2007 защитник принял решение завершить свои выступления на высоком уровне, но он не оставил футбол насовсем. В 2008 и 2010 годах Суймун выступал за дублирующие составы клубов фарерской премьер-лиги. В 2012 году он присоединился к «Ундри». За 3 сезона, проведённых в стане «орлов», он сыграл в 46 матчах второго дивизиона.

Он принял решение возобновить выступления на высоком уровне в 2015 году, приняв предложение новичка первого дивизиона «МБ Мивоавур». Суймун принял участие в 15 матчах турнира. По итогам сезона «МБ Мивоавур» покинул первую лигу, и защитник вновь прекратил выступления на высоком уровне. Но и в этот раз он не расстался с футболом насовсем: в 2017 году защитник сыграл за «Ундри» в кубковом матче против своего родного клуба «КИ», а в 2018 году отыграл 5 встреч за вторую команду «Б36» во второй лиге. В 2020 году Суймун вернулся в «Ундри» в качестве играющего тренера. В сезоне-2020 он сыграл 11 игр во втором дивизионе.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «КИ Клаксвик»
 Чемпион Фарерских островов (1): 1999
 Обладатель Кубка Фарерских островов (1): 1999

Тренерская карьера 
В 2013 году Суймун был назначен главным тренером «Ундри», он совмещал тренерскую деятельность с карьерой игрока. За 2 сезона под его руководством «орлы» провели 40 матчей, в которых одержали 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений. В 2018—2019 годах он возглавлял молодёжную команду столичного «Б36». С 2020 года Суймун является играющим тренером «Ундри».

Судейская карьера 
В 2011—2012 годах Суймун отсудил 10 футбольных матчей в качестве главного арбитра от клуба «КИ».

Личная жизнь 
Суймун — выходец из футбольной династии, члены которой выступали за клаксвуйкский «КИ». Его дед Яльмар играл за этот клуб в 1947 году и становился серебряным призёром фарерского первенства. Отец Оулавур выступал за «КИ» в сезоне-1981. Дядя Биргир играл в 1979—1981 годах за резервный состав коллектива из Клаксвуйка. Сын Суймуна, Йоухан, продолжил футбольную династию: в 2018 году он сыграл 1 матч за «КИ», а ныне выступает за «Скалу».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Faroesoccer 
 Профиль тренера на Faroesoccer 
 Профиль судьи на Faroesoccer 
 Профиль игрока на Transfermarkt 
 

Футболисты Фарерских островов
Футбольные судьи по алфавиту
Игроки ФК «КИ Клаксвик»
Игроки ФК «ЛИФ Лейрвик»
Игроки ФК «ФС Воар»
Игроки ФК «Ундри»
Игроки ФК «МБ Мивоавур»